Мадрид Мастърс, официално име Мутуа Мадриленя Мастерс Мадрид (Mutua Madrileña Masters Madrid), е ежегоден турнир по тенис за мъже от сериите Мастърс на АТП.

Местоположение 
Провежда се в столицата на Испания Мадрид през месец май. Срещите се играят на закрити клей кортове, от 2003 г. на Мадрид Арена.

История 
Осмият поред турнир от сериите Мастърс има бурна история и се е провеждал в четири града в три страни: между 1990 и 1994 г. в Стокхолм, Швеция; през 1995 г. в Есен, Германия; в периода 1996 – 2002 г. в Щутгарт, Германия и от 2002 г. – в Мадрид.

Финали

Сингъл мъже

Двойки мъже

Сингъл жени

Двойки жени

Външни препратки 
 Официален сайт 

 
Турнири от сериите Мастърс
Турнири по тенис на клей корт